Урдумошур — деревня в Дебёсском районе Удмуртской Республики Российской Федерации.

Входит в состав Тыловайского сельского поселения.

География 
Находится в 25 км от села Дебёсы.
Деревня расположена на берегу реки Ита. Около деревни находится «Урдумошурский родник», который относится к особо охраняемым природным объектам.

Население 

В основном население составляют люди среднего и пожилого возраста.

Примечания 

Населённые пункты Дебёсского района